Dit artikel bevat de officiële selectielijst voor de African Cup of Nations 2008, gehouden in Ghana van 20 januari 2008 tot en met 10 februari 2008.

Groep A

Ghana

Guinee

Marokko

Namibië

Groep B

Benin

Ivoorkust

Mali

Nigeria

Groep C

Egypte

Kameroen

Zambia

Soedan

Groep D

Angola

Senegal

Zuid-Afrika

Tunesië 

2008 (selecties)